Sanabria est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Antonio Sanabria (né en 1996), joueur paraguayen de football
 (né en 1957), drummer et percussionniste américain
 César Sanabria (né en 1999), coureur cycliste vénézuélien
 (1911-1989), diplomate et homme politique vénézuélien
 (né en 1964), joueur paraguayen de football
 (1967-2006), cycliste de route colombien
 (1889-1945), philatéliste et auteur américain
 (né en 1969), joueur paraguayen de football
 (1906-1969), développeur en télévision américain

Toponyme

, montagne de la province de Sud Lípez

Senabria, comarque de Castille-et-León
Puebla de Sanabria, ville de la province de Zamora
Lac de Sanabria, lac de la province de Zamora
Parc naturel du lac de Sanabria

Voir aussi
(25089) Sanabria-Rivera, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme